American Indian Quarterly, revista científica especialitzada en estudis sobre els pobles indígenes d'Amèrica
 Any Internacional de la Química, commemoració durant l'any 2011 dels avenços de la Química, a proposta de l'Assemblea General de les Nacions Unides
 AIQ també és el codi OACI de Thai AirAsia, aerolínia de baix cost amb seu a Tailàndia